Weddigen ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Weddigen (Autor) (1851–1940), deutscher Schriftsteller und Theaterhistoriker
 Otto Weddigen (1882–1915), deutscher U-Boot-Kommandant
 Peter Florens Weddigen (1758–1809), deutscher Publizist
 Tristan Weddigen (* 1969), Schweizer Kunsthistoriker
 Walter Weddigen (1895–1978), deutscher Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler

Weddigen steht für:

 Weddigen (Schiff, 1917), Schiff der kaiserlichen Marine

Siehe auch:
 Weddigenufer
 Weddingen, Stadtteil von Goslar, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Weddige